Senj je lahko:
 Senj, Buzet (Hrvaška)
 Senj (Hrvaška)